

Населені пункти та їхні частини
 Прусіновиці — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Прусіновиці — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Прусіновиці — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Прусіновиці — село в гміні Сьверче Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Прусіновиці — село в гміні Пакославіце Ниського повіту Опольського воєводства
 Прусіновиці — село в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Прусіновиці — колонія в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Прусіновиці — лісова осада в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства

Примітки